Viktor Zoubkov (1937-2016), joueur de basket-ball soviétique
 Viktor Zoubkov (1941-), homme politique russe